Александр Глотов:
 Глотов, Александр Леонидович (род. 1953) — украинский литературовед, журналист.
 Глотов, Александр Яковлевич (1779—1825) — изобретатель, рационализатор, автор ряда трудов по морской тематике.